Elbląg peut désigner :
 Le Powiat d'Elbląg, un powiat de Pologne
 Elbląg, une gmina de Pologne
 Elbląg, ville de powiat et de cette gmina
 Elbląg, une rivière passant par cette ville.